Hohenholz ist der Name von Ortsteilen folgender Städte und Gemeinden in Deutschland:

 Hohenholz (Bedburg), Ortsteil der Stadt Bedburg, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hohenholz (Hämelhausen), Ortsteil der Gemeinde Hämelhausen, Landkreis Nienburg (Weser), Niedersachsen
 Hohenholz (Hinterpommern), Ort in Hinterpommern
 Hohenholz (Krackow), Ortsteil der Gemeinde Krackow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Hohenholz (Langenfeld), Weiler der Gemeinde Langenfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Hohenholz (Pölitz), Ortsteil der Gemeinde Pölitz, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Hohenholz (Schwäbisch Hall), Weiler im Stadtteil Bibersfeld von Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hohenholz (Wuppertal), Ortslage der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Darüber ist Hohenholz der Name von:
 Haus Hohenholz in Bedburg, namensgebend für den oben genannten Bedburger Ortsteil Hohenholz
 Haus Hohenholz (Frielinghausen) in Frielinghausen, Hamm, Nordrhein-Westfalen
Siehe auch:
 Hochholz
 Hohes Holz